Cladobotryum är ett släkte av svampar. Cladobotryum ingår i familjen Hypocreaceae, ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Köttkärnsvampar
Cladobotryum